Il Campionato mondiale di scherma 2019 si è tenuto a Budapest dal 15 al 23 luglio 2019.

I risultati ottenuti in questa gara saranno importanti per la qualificazione ai Giochi della XXXII Olimpiade di Tokio 2020, anno in cui non si terrà il campionato mondiale.

In questa edizione hanno avuto la loro prima medaglia mondiale Brasile, Grecia, Hong Kong e Iran. Il Brasile, addirittura, ha iniziato il proprio medagliere mondiale con un oro, grazie a Nathalie Moellhausen, già campionessa mondiale di spada dieci anni prima con i colori dell'Italia.

L'Italia pur avendo vinto il maggior numero di medaglie (ben 8, 1 argento e 7 bronzi) rispetto a tutte le altre federazioni, non ha invece confermato il risultato 2017 e 2018 che la vedeva vincitrice del medagliere per nazioni. Addirittura, non ha vinto nessun oro e nelle gare individuali non ha avuto neppure nessun argento (non accadeva dal 1987, quando gli azzurri vinsero solo due bronzi).

L'unica disciplina in cui si sono confermati i risultati del 2018 è stata la sciabola maschile. La Corea del Sud ha vinto anche quest'anno l'oro a squadre e quello individuale, con la differenza che dopo il ritiro di Kim Jung-hwan dall'agonismo il primo posto nella gara individuale è stato preso dal suo connazionale Oh Sang-uk.

L'arbitraggio della finale di sciabola maschile (vinta dalla Corea del Sud sui padroni di casa per una sola stoccata) è stato molto contestato. La federazione ungherese, organizzatrice del campionato, ha dichiarato di aver "mandato a casa" gli arbitri responsabili della sconfitta della propria squadra.

Programma 
Il programma prevede 12 eventi, 6 maschili e 6 femminili. Le gare si svolgono all'interno del Syma Center di Budapest.

Podi

Uomini

Donne

Risultati

Uomini

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Donne

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Medagliere

Note

Voci correlate 
 Eventi sportivi nel 2019
 Campionati mondiali di scherma
 Medaglie dei campionati mondiali di scherma

Collegamenti esterni